De afkorting Ir, IR of ir kan staan voor:

 Infrarood
 Afkorting voor Investor relations
 De ISO-Landcode van Iran
 Afkorting voor de Indian Railways
 Het chemisch symbool van Iridium
 Afkorting van de universitaire ingenieurstitels (Nederland), bio-ingenieur en burgerlijk ingenieur in Vlaanderen.
 Galmeffect van geluid Impulse Response
 Instrument Rating, zie vliegopleiding
 Een InterRegiotrein
 Een deelgebied van de Informatica, Kunstmatige Intelligentie en Informatiekunde: Information retrieval
 Interne representatie, een onderdeel van compilers
 De Industriële revolutie